Las expresiones acuerdo de Argel o acuerdos de Argel pueden referirse a:
 Acuerdo de Argel (1975), entre Irak e Irán;
 Acuerdo de Argel (1979), entre Mauritania y el Frente Polisario;
 Acuerdos de Argel (1981), entre Estados Unidos e Irán;
 Acuerdo de Argel (2000), entre Eritrea y Etiopía;
 Acuerdos de Argel (2006), para la restauración de la paz en la región de Kidal, en Malí;
 Acuerdo de Argel (2015), entre Malí y la Coordinación de los Movimientos del Azawad.